Los tribosfénidos (Tribosphenida) son un clado de rango superior de Mammalia próximo a Theria, si bien al comparar entre distintas clasificaciones puede asimilarse al último en algunas.

Taxonomía 
McKenna y Bell establecieron esta jerarquía para los tribosphenidos en 1975:

 --o Tribosphenida McKenna, 1975
               |-o Ambondro Flynn, Parrish, Rakotosamimanana, Simpson & Wyss, 1999 (†)
                  `-o Ambondro mahabo (†) 
               |-o Aegialodontia Butler, 1978 (†)
               `-o Theria Parker & Haswell, 1897 
                 |-o Metatheria Huxley, 1880 
                 `-o Eutheria Gill, 1872

En 2011, Luo y colaboradores han establecido esta clasificación:
Mammalia
Theriamorpha
Theriiformes
Trechnotheria
Cladotheria
Boreosphenida
Aegialodon
Theria
Tribosphenida

Véase también 
 Taxonomía de los mamíferos

Referencias 

Theria
Mamíferos del Cretácico